Betri Deildin kvinnur (navngivet efter sponsoren) er den bedste række i færøsk fodbold for kvinder, etableret i 1985. Divisionen blev kaldt 1. deild kvinnur indtil 2018, da kvindernes topdivision i fodbold for første gang blev opkaldt efter en sponsor. Aftalen er gældende i fem år indtil afslutningen af 2022 sæsonen. Næstbedste række, der tidligere kaldtes 2. deild kvinnur, er siden 2020 blevet kaldt 1. deild kvinnur.

Hold 

I 2020-sæsonen består ligaen af seks hold, det samme som i 2018, men et hold mere end i 2019. NSÍ kom tilbage til ligaen.

Liste over sæsoner

Referencer 

Fodbold på Færøerne
Etableret i 1985
Fodboldligaer